Steel kan som auktorsförkortning betyda:

 Thomas Steel
 W.O. Steel

Robotskapade auktorsförkortningar